Benezech bzw. Bénézech ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Bénézech (* 1989), französische Schauspielerin
 Bertrand Benezech (1804–1852), französischer Bildhauer
 Gabriel Benezech (1916–1992), französischer Fußballspieler
 Laurent Bénézech (* 1965), französischer Rugby-Union-Spieler
 Pierre Bénézech (1749–1802), französischer Politiker